The Crisis est un magazine américain, créé en 1910, magazine officiel du mouvement NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).
The Crisis est un film américain de Thomas H. Ince (1912)
The Crisis est un film américain de Colin Campbell (1916)